Stati Uniti d'America
 Thomaston – città della Contea di Marengo, Alabama 
 Thomaston – città della Contea di Litchfield, Connecticut 
 Thomaston – capoluogo della Contea di Upson, Georgia
 Thomaston – città della Contea di Knox, Maine 
 Thomaston – villaggio della Contea di Nassau, New York
 Thomaston –  comunità non incorporata della Contea di DeWitt, Texas